This Present Darkness est le premier EP du groupe Chimaira. 
This Present Darkness est un roman de Frank E. Peretti.